Национальная лига 1933/34 () — 37-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

Швейцария
Швейцария
Чемпионат Швейцарии по футболу
Спорт в Швейцарии в 1933 году
Спорт в Швейцарии в 1934 году